Coelodonta (/koʊiloʊdɒntə/, van het Griekse κοιλία, koilía en οδούς, odoús, 'holle tand', verwijzend naar de diepe groeven van hun kiezen) is een geslacht van uitgestorven neushoorns dat leefde in Eurazië van circa 3,7 miljoen tot 10.000 jaar geleden leefde van het Mioceen tot het Pleistoceen. Het is vooral bekend van de typesoort, de wolharige neushoorn (Coelodonta antiquitatis), die tijdens het Pleistoceen door heel Noord-Eurazië verspreidde. De vroegst bekende soort Coelodonta thibetana leefde in Tibet tijdens het Plioceen, en het geslacht verspreidde zich tijdens het Pleistoceen naar de rest van Eurazië.

Leefwijze
Deze herbivore grazer voedde zich met toendragrassen en lage struiken.

Vondsten 
Van dit dier werden resten gevonden in Europa en Azië.

Soorten 
Volgens Deng et al. (2011) bestaat het geslacht uit de volgende soorten:
 Coelodonta antiquitatis (Blumenbach 1799)
 Coelodonta nihowanensis Chow 1978
 Coelodonta thibetana Deng et al. 2011
 Coelodonta tologoijensis Beliajeva 1966

Fylogenie 
De auteurs van de beschrijving van de soort C. thibetana (Deng et al., 2011) stelden een cladogram voor om hun positie fylogenetisch te plaatsen ten opzichte van andere leden van Rhinocerotidae, met behulp van de vijf bestaande neushoornsoorten en dertien uitgestorven soorten. Ze ontdekten dat Coelodonta het zustertaxon was van de soort Stephanorhinus hemitoechus. Een studie uit 2019 op basis van een 1,78 miljoen jaar oude Stephanorhinus sp. dentaal proteoom uit Georgië suggereerde de parafylie van Stephanorhinus. Latere DNA-onderzoeken hebben aangetoond dat de wolharige neushoorn nauw verwant is aan de neushoorn van Merck (Stephanorhinus kirchbergensis), met een geschatte divergentie van 5,5 miljoen jaar geleden. Deze twee soorten zijn op hun beurt het nauwst verwant aan de Sumatraanse neushoorn (Dicerorhinus sumatrensis) onder de levende neushoorn.

Cladogram naar Liu et al, 2021:

Neushoorns
Uitgestorven onevenhoevigen